Altus, une localité du comté de Franklin dans l'Arkansas ;
 Altus, une localité, chef-lieu du comté de Jackson dans l'Oklahoma ;
 , un gratte-ciel (de 2003, mesurant , possédant 30 étages) à Katowice en Silésie en Pologne, selon la liste de gratte-ciels européens ;
 Altus, une ville de l'ancienne Mygdonia dans le royaume de Macédoine en Europe.

 Lee Altus, un guitariste de heavy metal américain.

Voir aussi 
 Altus Finance, une filiale du Crédit Lyonnais dans les années 1990